Leopard steht für:
 Leopard, ein Raubtier aus der Familie der Katzen
 Leopard (Wappentier), ein Wappentier

Geographie:
 Leopard Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Kultur:
 Leopard (Roman), Kriminalroman (2010) von Jo Nesbø
 Der Leopard, Roman (1958) von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, siehe Der Gattopardo
 Die Leopardin, Roman (2001) von Ken Follett
 Der Leopard (1918), Spielfilm (1918) von Alfréd Deésy
 Der Leopard (1963), Spielfilm (1963) von Luchino Visconti
 ein Filmpreis, siehe Internationales Filmfestival von Locarno #Die Preise

Militär:
 deutsche Kampfpanzertypen, siehe Leopard 1 und Leopard 2
 ein projektierter Panzer auf Basis des Panzerkampfwagens II, siehe Panzerkampfwagen II #Sonstige Ausführungen
 Namer ( ‚Leopard‘), israelischer Transportpanzer
 deutscher Hilfskreuzer im Ersten Weltkrieg, siehe SMS Leopard (Hilfskreuzer)
 SMS Leopard (1885), ein kleiner Kreuzer der k.u.k. Kriegsmarine
 Leopard (Schiff, 1928), ein Torpedoboot der deutschen Reichs- und Kriegsmarine
 HMS Leopard (1635–1955), eine Reihe englischer Kriegsschiffe der Royal Navy

Sport:
 Leopard Trek, der ehemalige Name eines luxemburgischen Radsportteams, siehe Trek-Segafredo
 Leopard Pro Cycling, ein luxemburgisches Radsportteam
 Leopard TOGT Pro Cycling, ein dänisches Radsportteam
 Leopard Tamakuma (* 1964), ein japanischer Boxer 
 Essex Leopards, eine englische Basketballmannschaft

Technik:
 Mac OS X Leopard, Apple-Betriebssystem
 Leopard (Rakete), eine britische Versuchsrakete
 Leopard Automobile, ein polnischer Automobilhersteller
 Leopard Craft, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Nissan Leopard, eine ehemalige Modellreihe von Nissan
 eine Lokomotive (BJ. 1844), siehe Sächsisch-Baiersche Eisenbahn – Elephant und Leopard

Leopard ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Caspar Leopard (1749–1834), Rentmeister des Fräuleinstiftes Kloster Altenberg, Solms-Braunfelsischer Verwalter und Hofgutbesitzer

Siehe auch:
 Kommando Leopard
 Leoparden küßt man nicht
 Leopard, Seebär & Co.
 American Leopard Hound
 AC Léopards
 Léopards Douala
 Cap des Léopards 
 LEOPARD-Syndrom
 Leopardnatter
 Leopaard
 Leoparda
 Leopardi
 Leopardus